Ijus ist eine geographische Bezeichnung in der Republik Chakassien (Russland):
 Schwarzer Ijus (Tschorny Ijus), linker Quellfluss des Tschulym
 Weißer Ijus (Bely Ijus), rechter Quellfluss des Tschulym
 Ijus, Dorf